Douglas B. Reynolds est un économiste américain, spécialiste du pétrole, du gaz et des énergies, professeur à l'université d'Alaska Fairbanks.

Références 

Économiste américain du XXe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Économiste de l'énergie